Jodenbreestraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Jodenbreestraat (Paramaribo), een straat in Paramaribo